De Niro, un des nombreux pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo ;
Drena De Niro (1971-), actrice américaine, fille de l'acteur ;
Robert De Niro (1943-), acteur américain ;
Robert De Niro (1922-1993), peintre, sculpteur et poète américain (père de l'acteur).

Homonymie de patronyme